Сергей — мужское личное имя. Церковный вариант — Сергий.

Носители, известные по имени 
 Сергий (1867—1944) — патриарх Московский и всея Руси, первый предстоятель современной Русской православной церкви (1943—1944).

 Сергий I — папа римский (687—701).
 Сергий II — папа римский (884—887).
 Сергий III — папа римский (904—911).
 Сергий IV — папа римский (1009—1012).

 Сергей Александрович — великий князь, сын Александра II.
 Сергий Атрибский — мученик.
 Сергий Валаамский — преподобный, чудотворец.
 Сергий Кесарийский (Каппадокийский) — мученик.
 Сергей Михайлович — великий князь, сын Михаила Николаевича.
 Сергий Никомидийский — мученик.
 Сергий Нуромский — преподобный.
 Сергий Петроградский — священномученик.
 Сергий Печерский — послушливый, преподобный.
 Сергий Радонежский — преподобный монах Русской церкви, чудотворец, основатель Троицкого монастыря под Москвой.
 Сергий Римлянин, Росафский — мученик.
 Сергий Савваит — преподобный мученик
 Сергий Синайский — преподобномученик.
 Сергий Шухтомский — преподобный.

 Сергий (Букашкин) (1884—1938) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Сергий (Булатников) — епископ Великолукский и Невельский (с 2014).
 Сергий (Васильков) — архиепископ Новосибирский (1935—1937).
 Сергий (Воскресенский) — митрополит Виленский и Литовский (1941).
 Сергий (Гальковский) (? — 1917) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Сергий (Генсицкий) — митрополит Тернопольский и Кременецкий.
 Сергий (Голубцов) — архиепископ Новгородский и Старорусский (1955—1967).
 Сергий (Гуськов) (1875—1930) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Сергий (Дружинин) — епископ Нарвский, викарий Ленинградской епархии (1924—1930).
 Сергий (Зализницкий) (род. 1953) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Сергий (Зверев) — архиепископ Елецкий (1929—1935).
 Сергий (Измайлов) (1795—1863) — архимандрит Свято-Троицкого Ахтырского монастыря Русской православной церкви.
 Сергий (Киккотис) (род. 1967) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Мыса Доброй Надежды, ипертим и экзарх всего Наталя и окрестностей.
 Сергий (Киндяков) (1933—2006) — деятель РПЦЗ(В) в сане архиепископа, до 2001 года — архимандрит Русской зарубежной церкви.
 Сергий (Копылов) (род. 1983) — епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Русской православной церкви.
 Сергий (Корнеев) (1885—1937) — обновленческий митрополит Уфимский, епископ Яранский, викарий Вятской епархии.
 Сергий (Крылов-Платонов) (1768—1824) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский.
 Сергий (Куксов) (род. 1976) — игумен Русской православной церкви, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни.
 Сергий (Ляпидевский) (1820—1898) — митрополит Московский и Коломенский (1893—1898).
 Сергий (Михайленко) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви, епископ Болградский, викарий Одесской епархии.
 Сергий (Петров) — митрополит Одесский и Херсонский.
 Сергий (Петров) — архиепископ Черноморский и Новороссийский Русской православной церкви заграницей.
 Сергий (Полеткин) — архиепископ Самарский и Сызранский (с 1993).
 Сергий (Раяполви) (род. 1965) — священнослужитель Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата, настоятель Ново-Валаамского монастыря.
 Сергий (Романов) (род. 1955) — бывший схиигумен Русской православной церкви.
 Сергий (Рыбко) (род. 1960) — игумен Русской православной церкви и миссионер.
 Сергий (Сигалас) (1934—2014) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Гревенский, ипертим и экзарх всей Македонии.
 Сергий (Смирнов) (ум. 1908) — настоятель Московского Никольского единоверческого монастыря Русской православной церкви.
 Сергий (Смирнов) (1883—1957) — епископ Смоленский и Дорогобужский Русской православной церкви.
 Сергий (Соколов) (1951—2000) — епископ Новосибирский и Бердский.
 Сергий (Сорокин) (1900—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Сергий (Спасский) (1830—1904) — епископ Русской православной церкви, агиолог.
 Сергий (Сребрянский) (1870—1948) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Сергий (Тихомиров) (1871—1945) — митрополит Японский.
 Сергий (Фомин) (род. 1949) — митрополит Воронежский и Борисоглебский (с 2003).
 Сергий (Чернухин) (1879—1942) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Сергий (Четвериков) (1867—1947) — протоиерей Западноевропейского экзархата Русских приходов Константинопольского патриархата, писатель.
 Сергий (Шеин) — архимандрит Русской православной церкви, депутат Государственной думы (1912—1917), священномученик.

 Сергия (Волконская) (1808—1884) — игумения Московского Вознесенского монастыря.

Носители фамилии 
 Сергей, Иван (род. 1971) — американский актёр, известный своими работами на телевидении.
 Сергей, Иван Михайлович (1917—2008) — пастор, проповедник, духовный писатель, президент Всемирного союза евангельских христиан (предположительно, с 1950 года).
 Сергей, Ларьон (род. 1952) — румынский гребец-байдарочник.

См. также 
 Сергий I (значения)
 Отец Сергий (значения)
 Сергеев
 Сергеево
 Серёжа
 Саркис